Rodwell ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Rodwell (* 1957), US-amerikanischer Bridge-Spieler
 Jack Rodwell (* 1991), englischer Fußballspieler